Al filo de la muerte puede referirse a:

Cine y televisión 
 Al filo de la muerte -Half Past Dead- (2002), película de Estados Unidos.
 Al filo de la muerte (1991-1992), telenovela de México.